Ngozi (andere Schreibweise Ngosi) bezeichnet:
 einen Vulkan in Tansania, siehe Ngozi (Berg)
 einen See in Tansania, siehe Ngozi (See)
 eine Stadt in Burundi, siehe Ngozi (Burundi)
 eine Provinz in Burundi, siehe Ngozi (Provinz)

Ngozi ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Ngozi, Künstler
 Winston Monwabisi Ngozi (1943–2009), südafrikanischer Jazzmusiker, siehe Winston Mankunku
 Zibane Ngozi (* 1992), botswanischer Sprinter

Ngozi ist ein Vorname in der Sprache der Igbo, den folgende Personen tragen:
 Ngozi Okonjo-Iweala, nigerianische Politikerin
 Chimamanda Ngozi Adichie, nigerianische Schriftstellerin
 Ngozi Uche, ehemalige nigerianische Fußballspielerin